Кратер Ваповский () — маленький ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь польского картографа XVI века Бернарда Вапо́вского (1450—1535) и утверждено Международным астрономическим союзом в 2009 г.

Описание кратера 
Кратер находится в юго-восточной части кратера Скотт. Ближайшими соседями кратера являются маленькие кратеры Фон Байер и Сведберг на востоке-северо-востоке; большой кратер Амундсен на юго-востоке и большой кратер Нобиле на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 11,5 км, глубина 1,9 км.

Кратер имеет чашеобразную форму и практически не подвергся разрушению. Высота вала над окружающей местностью 430 м, объем кратера составляет приблизительно 60 км³.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны